Приставки — деревня в Демидовском районе Смоленской области России. Входит в состав Слободского сельского поселения. Население — 11 жителей (2007 год). 

Расположена в северо-западной части области в 37 км к северо-востоку от Демидова, в 38 км западнее автодороги  Смоленск — Невель, на берегу реки Ельша. В 79 км южнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 430-й км на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Демидовского района (Смоленская область)